Uncontrolled – dziewiąty album japońskiej piosenkarki Namie Amuro, wydany 27 czerwca 2012 r., w wersji CD, CD+DVD, natomiast CD+Blu-Ray został wydany 24 listopada 2012 r.

Utwory "Go Round" i "YEAH - OH" znajdują się pod tytułami "GO ROUND (" N ROUND 'N ROUND ") i" SINGING "YEAH - OH", i są w pełni nagrane w języku angielskim. Piosenka "ONLY YOU" została użyta jako motyw przewodni dla japońskiej czołówki UEFA Euro 2012.

Lista utworów 
CD

Bonus

DVD/Blu-ray

Oricon

Pozycje wykresu Oricon 
Album osiągnął #1 miejsce na cotygodniowej liście Oriconu. W 2012 roku sprzedano 517,603 egzemplarzy, album uplasował się na #11 miejscu albumów roku.

Przypisy 

Albumy Namie Amuro
Albumy j-pop
Albumy muzyczne wydane w roku 2012
Albumy numer jeden na Oricon Weekly